Alexander Klimenko ist der Name folgender Personen:

* Alexander Klimenko, russische Namensform von Oleksandr Klymenko (Leichtathlet) (1970–2000), ukrainischer Kugelstoßer
 Alexander Klimenko, russische Namensform von Aljaksandr Klimenka (* 1983), weißrussischer Fußballspieler
 Alexander Klimenko, (* 1980), ukrainischer Unternehmer und Politiker, 2012–2014 Minister für Einnahmen und Steuern

Siehe auch:
 Oleksandr Klymenko (Radsportler) (* 1975), ukrainischer Radsportler